27 puede referirse a:

 El número veintisiete.
 El año 27 d. C.
 El año 27 a. C.
 27 álbum del cantante argentino Ciro.
 La Generación del 27, conjunto de escritores y poetas españoles del siglo xx que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927.
 Club de los 27